Ossa kan syfta på:

Ossa (gudinna) – ryktets gudinna i grekisk mytologi
Ossa (mc) – spanskt motorcykelmärke

Geografi

Belarus 

 Ossa (vattendrag), Hrodnas voblast,

Grekland 

 Óssa, ort, Thessalien, Nomós Larísis, 
Ossa (berg) – ett berg

Nya Zeeland 

 Ossa (berg), Manawatu-Wanganui, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar